Михаи́л Гро́мов:
 Громов, Михаил Аполлинариевич (? — 1918) — русский актёр, один из актёров Художественного театра с 1899 по 1906 год.
 Громов, Михаил Дмитриевич (род. 1967) — российский литературовед-африканист.
 Громов, Михаил Леонидович (род. 1943) — советский и французский математик.
 Громов, Михаил Михайлович (1899—1985) — генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза (1934).
 Громов, Михаил Николаевич (род. 1943) — российский философ, специалист в области истории русской философии и культуры.
 Громов, Михаил Петрович (1927—1990) — советский литературовед, специалист по творчеству А. П. Чехова.
 Громов, Михаил Сергеевич (род. 1964) — генерал-майор медицинской службы ВС СССР и ВС России, руководитель Саратовского военно-медицинского института (2006—2010). Примечания